Kuk est un toponyme qui peut désigner :
Kuk, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kuk, un village de Croatie situé dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac ;
Kuk, un site archéologique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;
Kuk, un cours d'eau d'Alaska, dans le borough de North Slope.
KuK, acronyme de Kaiserlich(e) und Königlich(e), "Impérial et Royal" en allemand.
 Kuk, un village du Cameroun
 le kuk, une langue des Grassfields